Lakovic ist der Familienname folgender Personen:

 Jaka Lakovič (* 1978), slowenischer Basketballspieler
 Andrea Laković (* 1989), montenegrinische Volleyballspielerin